Красный Брод — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Красный Брод — хутор в Бобруйском районе Могилёвской области.

Россия 
 Красный Брод — деревня в Черемховском районе Иркутской области.